Ел Гусано има више значења:

 Ел Гусано (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гусано (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гусано, Ел Меските (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику